Aude Herlédan, née le  à Paris est une artiste contemporaine française. Elle vit et travaille à Paris.

Biographie 
Après avoir passé son enfance à Kinshasa au Congo, elle obtient son baccalauréat à Londres, au Lycée Français Charles de Gaulle. Diplômée de l’École Estienne en 1989, sections arts graphiques, Aude Herlédan commence sa carrière à New-York où elle est lauréate du concours de la Parsons School. 
Son enfance passé au Congo lui a donné le goût de l'Afrique.
Pour l'ONU, elle réalise des missions photographiques à Nairobi au Kenya où elle crée un laboratoire photographique pour les journalistes kényans.

De retour en France, en 1992, elle explore peinture et le dessin de nu à l’École Nationale des Beaux Arts de Paris et elle parachève sa formation académique à l’École du Louvre. . En parallèle, elle crée son premier atelier de sculpture et se fait connaître pour ses toiles abstraites. Ses monochromes blancs et compositions colorées font sa réputation auprès des collectionneurs. En 2013, elle crée la galerie 1831 à Paris avec Jean-Louis Herlédan, son mari. « 1831, C’est l’année de publication de nos romans favoris, Le Rouge et le Noir et La Peau de chagrin. »

Dans le cadre de Carré Rive Gauche en 2018, elle participe à l'exposition « Vibrato ». L'année suivante, l'architecte Jean-Michel Wilmotte redécore la Suite présidentielle de l'Hôtel Lutetia à Paris et choisit d'y accrocher notamment une toile abstraite d'Aude Herlédan.

Son travail est exposé lors de grandes foires d’art contemporain : soloshow à Art Paris en 2020, Modern Art Fair à Paris en 2021, Salon du Dessin en 2022, Brafa à Bruxelles par la Galerie Rosenberg & Co en 2022.

Les deux pratiques de la peinture et de la sculpture sont indissociables pour Aude Herlédan. Elle réalise également des céramiques, des créations textiles et depuis 2022 des œuvres en verre. Ses créations abstraites ou figuratives s’inspirent de ses rencontres et de ses voyages et sont marquées par son enfance et sa vie en Afrique. Toutes ses sculptures rendent hommage aux femmes. La condition féminine étant un thème central dans son œuvre, illustré par la liberté, la maternité et la féminité.

Publications 
 Aude Herlédan, monographie 
 Les paysages de l’âme, Aude Herlédan, 2017, Editions 1831, Paris 
 Encounters, monographie des peintures et sculptures de 2015 à 2020, Aude Herlédan, 2020, Editions 1831, Paris 
 Âme vagabonde, monographie de sculptures, Aude Herlédan, 2022, Editions 1831, Paris

Liens externes

Notes et références 

Naissance en décembre 1966
Naissance à Paris
Artiste contemporain français
Plasticienne française
Peintre française
Sculptrice française